Ilos (lateinisch Ilus) ist der Name folgender Gestalten der griechischen Mythologie:

 Ilos (Sohn des Tros), Gründer von Troja
 Ilos (Sohn des Dardanos), Sohn von Dardanos (Sohn des Zeus)
 Ilos (Sohn des Mermeros), Sagengestalt, von der Odysseus Gift erbat

Ilos steht für:
 Ilos (Krater), Krater auf dem Jupitermond Ganymed

Siehe auch:
 Ilus